Földrajzi helyek
Estorf (Weser), település Németországban, Alsó-Szászországban, a Weser-Nienburgi járásban
Estorf (Stadei járás),  település Németországban, Alsó-Szászországban, a Stadei járásban